Отюм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Отюм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура